Bundesanwaltschaft steht für:

 den deutschen Bundesdisziplinaranwalt am Bundesdisziplinargericht
 den deutschen Bundeswehrdisziplinaranwalt beim Bundesverwaltungsgericht
 den deutschen Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
 den deutschen Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, ehemals Oberbundesanwalt
 die Bundesanwaltschaft (Schweiz)

Siehe auch:

 Staatsanwalt
 Staatsanwaltschaft